

Ecclésiastiques 
Dérivé de l'adjectif pieux, Pie est un nom adopté par des religieux, dont les papes
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
 .
ainsi que
 plusieurs saints 
 Pie de Langogne (Blaise-Armand de Sabadel)

Patronyme 

 Louis-Édouard Pie (1815-1880), cardinal catholique et chef ultramontain français.

Toponyme 

 Pie ou Pié, commune burkinabè du département de Kona ;
 Pie, dernier affluent en rive gauche du Loiret avant la confluence de ce dernier avec la Loire.

Titres 

 La Pie voleuse (1817), opéra de Gioachino Rossini.

Zoologie 
 Pie, oiseau de grande taille, au plumage noir et blanc ;
 Pie, robe d'un animal similaire à celle de l'oiseau, et notamment :
 Pie, robe d'un cheval.
 , race bovine ;
 , race bovine ;

Sigle 

PIE est un sigle notamment porté par : 
 Parlement international des écrivains (1993-2004), organisation de défense des écrivains ;
 Paedophile Information Exchange (1974-1984), association de pédophiles britannique ;
 Perte insensible en eau, acronyme répondant à celui de TEWL pour Transepidermal Water Loss ;
  ;
 Proto-Indo-Européens, peuple ancien ;
 Proto-Indo-Européen, ou Indo-européen commun, leur langue ;
 Point Info Energie, réseau français d’information ;
 Pistolet à impulsion électrique, une arme non létale ;
 Presses interuniversitaires européennes (1985-1999), maison d'édition belge ;
 Pocket Internet Explorer, maintenant « Internet Explorer Mobile », navigateur web ;
 Programmes Internationaux d’Échanges, organisation promouvant la compréhension internationale au travers de programmes d'échanges éducatifs internationaux.
